Pakoealaman (vorstenland), een historisch land in Indonesië
 Pakualaman, een onderdistrict in Jogjakarta